Tolima puede hacer referencia a:

 Tolima, departamento de Colombia.
 Tolima Grande, una región cultural e histórica de Colombia.
 Nevado del Tolima, un volcán de Colombia.
 Deportes Tolima, equipo colombiano de fútbol de la primera división.
 Estado Soberano del Tolima, división administrativa y territorial de los Estados Unidos de Colombia en el siglo XIX.